Un décanteur est un équipement utilisé pour réaliser une décantation d'un liquide, en laissant tomber les particules lourdes sur le fond alors que les plus légères restent près de la surface. Il peut être, entre autres :
 un décanteur gravitaire utilisé, entre autres, pour le traitement des eaux usées ;
 un décanteur lamellaire utilisé, entre autres, pour le traitement des eaux usées ;
 un décanteur de carburant utilisé pour ne laisser arriver au moteur que le carburant et non toutes les impuretés accumulées pendant le stockage et le transport.